Шипоте има више значења:

 Шипоте (Галац), насеље у округу Галац у Румунији
 Шипоте (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији
 Општина Шипоте (Јаши), општина у округу Јаши у Румунији